Стамбул 2009 — первый турнир серии Гран-при среди женщин 2009-2010 годов, проходил в Стамбуле с 7 по 19 марта.

Регламент турнира 
Контроль времени: 1,5 часа на первые 40 ходов, 30 минут на окончание партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с 1-го хода.

Участницы

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница

Соревнования по шахматам в Турции
Спортивные соревнования в Стамбуле
2009 год в шахматах
Шахматные турниры